Velika nagrada Belgije 1961 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 18. junija 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Phil Hill
| Ferrari
| 30
| 2:03:03,8
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 30
| +0,7 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 30
| +19,5 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 8
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 30
| +45,6 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 24
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 30
| +1:26,8
| 4
| 2
|-
! 6
| 20
|  Dan Gurney
| Porsche
| 30
| +1:31,0
| 10
| 1
|-
! 7
| 18
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 30
| +2:47,1
| 9
|
|-
! 8
| 14
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 30
| +3:55,6
| 8
|
|-
! 9
| 40
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 29
| +1 krog
| 13
|
|-
! 10
| 44
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 29
| +1 krog
| 12
|
|-
! 11
| 22
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 28
| +2 kroga
| 14
|
|-
! 12
| 34
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 24
| +6 krogov
| 16
|
|-
! 13
| 38
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 24
| +6 krogov
| 7
|
|-
! Ods
| 36
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 24
| Vžig
| 6
|
|-
! Ods
| 26
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 23
| Menjalnik
| 20
|
|-
! Ods
| 46
|  Lorenzo Bandini
| Cooper-Maserati
| 20
| Obesa
| 17
|
|-
! Ods
| 28
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 12
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 30
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 9
| Vžig
| 15
|
|-
! Ods
| 32
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 9
| Motor
| 18
|
|-
! Ods
| 12
|  Lucien Bianchi
| Lotus-Climax
| 9
| Puščanje olja
| 23
|
|-
! Ods
| 10
|  Willy Mairesse
| Lotus-Climax
| 7
| Vžig
| 19
|
|-
! DNS
| 42
|  Tony Marsh
| Lotus-Climax
|
| Spor o štartnini
|
|
|-
! DNS
| 48
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-Climax
|
| Spor o štartnini
|
|
|-
! DNS
| 50
|  Ian Burgess
| Lotus-Climax
|
| Spor o štartnini
|
|
|-
! DNS
| 16
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
|
| Poškodovan dirkalnik
|
|
|-
! DNS
| 16
|  Henry Taylor
| Lotus-Climax
|
| Poškodovan dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961